Francisco Madero puede referirse a:

Personas
Francisco Bernabé Madero (1816-1896), político argentino, vicepresidente entre 1880 y 1886;
Francisco I. Madero (1873-1913), empresario y político mexicano, presidente de México entre 1911 y 1913;

Arquitectura
Estadio Francisco I. Madero, estadio de la ciudad de Saltillo, México;

Localidades y divisiones administrativas
Puerto Madero, barrio de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina;
Francisco Madero, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
Ciudad Madero, ciudad del estado de Tamaulipas, México;
Francisco I. Madero, ciudad del estado de Coahuila, México;
Francisco I. Madero, localidad del estado de Sonora, México;
Francisco I. Madero, pueblo del estado de Nayarit, México;
Municipio de Francisco I. Madero, municipio del estado de Coahuila, México;
Municipio de Francisco I. Madero, municipio del estado de Hidalgo, México;

Transporte
avenida Francisco I. Madero, vía de comunicación del estado de Michoacán, México;
calle Francisco I. Madero, calle peatonal del Centro Histórico de la Ciudad de México;
Estación Francisco Madero, estación ferroviaria en Madero, Provincia de Buenos Aires, Argentina.